Cretoxyrhinidae — семейство вымерших акул отряда ламнообразных, живших во время барремского — лангского веков ( назад). Название получило от основного времени своего существования — мелового периода ().

Описание 
Общая длина представителей рода колебалась от 3 до 7 м. Голова большая, массивная. Морда была короткая и тупая. Глаза большие. Рот очень большой, широкий. Зубы мощные, длиной от 3 до 6 см. Верхняя челюсть выдаётся вперёд нижней. Туловище было крепким, широким. Эти акулы имели длинные грудные плавники. Имели 2 спинных плавника, из которых вероятно передний был значительно больше заднего. Хвост в основном был коротким, хвостовой плавник большим и хорошо развитым.

Образ жизни 
Держались от отмелей до средних глубин. Охотились на морских животных: костистую рыбу и более мелких акул. Следы от зубов крупных кретоксирин находили на костях мелких морских рептилий — мозазавров и плезиозавров, что скорей всего поедались в основном в виде падали.

По мнению исследователей, это были яйцеживородящие акулы.

Распространение 
Остатки этих акул обнаружены преимущественно в Северной Америке (на территории США и Канады, частично в Мексике), Бразилии, встречаются в Европе (территория южной Франции, Испании, Германии, Великобритании, Дании, Украины, России), в Северной Африке, на Мадагаскаре, в Палестине, Сирии, Ливане, Иордании, Узбекистане, Пакистане, Индии, Австралии.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на февраль 2019 г. в семейство включают следующие вымершие роды и виды:
 Род 
  [syn. ]
  [syn. , , ]
 Род 
  [syn. , , ]
  [syn. ]
  [syn. ]
 Род 
  [syn. , ]
 Род 
 
 Род  [syn. , orth. var.]
  [syn. ]
 Род 
  [syn. ]
 Род

Примечания

Литература 
 Основы палеонтологии: Бесчелюстные и рыбы. /под ред. Д. В. Обручева. — , 1964. — С. 232.

Ссылки 
 Cretoxyrhinidae Glückman, 1958 
 Cretoxyrhinidae 

Вымершие ламнообразные
†
Рыбы мелового периода
Фауна палеогена
Фауна миоцена